

Personnes 

 Biagio Tomasi (v.1585-1640), compositeur italien.
 Ernesto Tomasi (1906-1997), joueur de football italien.
 François Tomasi (1943), guitariste français.
 Gironimo Tomasi (?-1602), peintre italien.
 Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957), écrivain italien.
 Giuseppe Maria Tomasi (1649-1713), religieux et théologien italien.
 Henri Tomasi (1901-1971), compositeur et chef d'orchestre français.
 Jessica Tomasi (1986), archère italienne.
 Julien Tomasi (1984), coureur cycliste français.
 Peter J. Tomasi, dessinateur de bandes dessinées américain.
 Pietro Tomasi della Torretta (1873-1962), homme politique italien.
 Silvano Tomasi (1940), archevêque catholique italien.
 Tomasi Kulimoetoke II (1918-2007), roi d'Uvéa (îles Wallis).
Junior Tomasi Cama  (1980 Samoa)  New Zealand former rugby union player

Autres 
 Oedipina tomasi est un amphibien endémique du Honduras.